Melinda puede referirse a:

Personas
Melinda Gates, empresaria y filántropa estadounidense.
Melinda Bam, reina de belleza sudafricana.
Melinda Kinnaman, actriz sueca-estadounidense. 
Melinda Patyi, deportista húngara.
Melinda Czink, jugadora de tenis húngara. 
Melinda Wagner, compositora estadounidense y ganadora del Premio Pulitzer .
Melinda Clarke, actriz estadounidense.
Melinda Windsor, modelo y playmate.
Melinda Culea, actriz estadounidense.
Melinda Shankar, actriz canadiense.
Melinda Dillon, actriz estadounidense.
Melinda Dee Jones, modelo y actriz porno estadounidense.

Además
Melinda y Melinda, película del director Woody Allen de 2004.
Melinda Gordon, personaje ficticio creado por John Gray.
Melinda Halliwell, personaje ficticio de la serie Charmed. 
Melinda Warren, personaje ficticio de la serie Charmed.
Trofeo Melinda, carrera ciclista profesional de un día italiana.